Deißenbach ist ein geographischer NAme:

Gewässer:
 Deißenbach (Nau) – zwei Zuflüsse der Nau nach der Sixtenmühle, Stadt Langenau, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Deißenbach (Nau), von rechts
 Alter Deißenbach, von rechts
 Deißenbach (Zangberger Mühlbach), linker Oberlauf bis nahe Permering in der Gemeinde Zangberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern des Zangberger Mühlbachs (als Mitterbach zum Moosgraben, zur dort Schandelgraben genannten Schandel, zur Isen)

Ort:
 Deißenbach (Lohkirchen), Einöde der Gemeinde Lohkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:
 Daisbach
 Dießenbach